Lawrence Washington pode se referir a:

Lawrence Washington (1602-1655) - tataravô do presidente americano George Washington
Lawrence Washington (1659-1698) - avô de George Washington.
Lawrence Washington (1718-1752) - meio-irmão e mentor de George Washington

Desambiguação